Conón o Conon puede referirse a:

 Conón, papa de la Iglesia católica de 686 a 687.
 Conón, estratego ateniense nacido hacia 444 a. C. y muerto en 390 a. C.
 Conón, mitógrafo y narrador griego del siglo I a. C.
 Conón, abad y santo italiano nacido en 1139 y muerto en 1236.
 Conon, astrónomo y matemático griego nacido hacia 280 a. C. y muerto hacia 220 a. C.
 Conon, cruzado y poeta trovador francés nacido hacia 1150 y muerto hacia 1220.